Mittau, ou encore « Mitau » peut faire référence à :
 l’ancien nom de la ville de Jelgava en Lettonie ;
 un château situé dans cette ville ;
 un autre palais de la ville ;
 un ancien pays de Bretagne.